M71 peut désigner :
 Autres bursites, d'après la Classification internationale des maladies ;
 M71, un amas globulaire de la constellation de la flèche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres